Lustrum může být:

 lustrum (výpis) – výpis z nějakého rejstříku (např. lustrum osoby v soudním rejstříku s údaji o případech, v nichž dotyčný vystupuje jako účastník)
 lustrum (Starověký Řím) – slavnost konaná ve Starověkém Římě každých pět let, přeneseně také pětiroční období